Цегельський — українське прізвище.

Відомі люди 
 Цегельський Теодор (1861–1939) — церковний і громадський діяч у Галичині, греко-католицький священник.
 Цегельський Лев — педагог, доктор філософії (1912 р.).
 Цегельський Роман Теодорович — кооперативний та громадський діяч
 Цегельський Микола (1896–1951) — блаженний священномученик католицької церкви, український церковний і громадський діяч у Галичині, греко-католицький священник. 
 Цегельський Маркіян (Атиноген) — вчений-енергетик, емігрував в Польщу.
 Цегельський Михаїл (1848–1944) — церковний і громадський діяч у Галичині, греко-католицький священник, папський шамбелян. Батько Лонгина, Романа та Ігнатія Цегельських.
 Цегельський Лонгин (1875–1950) — український громадсько-політичний діяч, дипломат, адвокат, журналіст, видавець. Син Михаїла Цегельського.
 Цегельський Роман Михайлович (1882–1956) — український фізик, професор, доктор філософії. Син Михаїла Цегельського
 Цегельський Михайло Романович (1918–2010) — професор, дійсний член НТШ.
 Цегельський Євген Романович (1912–1980) — український скрипаль, музикознавець.
 Цегельський Ігнатій (1886–1970) — галицький церковний і громадський діяч, греко-католицький священник. Син Михаїла Цегельського.
 Цегельський Артемій (1914–1985) — галицький церковний і громадський діяч, греко-католицький священник. Син Ігнатія Цегельського.

 Крип'якевич-Цегельська Олександра Артемівна ( 1944) — українська художниця декоративного мистецтва.

Українські прізвища